VLG ist die Abkürzung für:

 Verlag
 viele liebe Grüße als Grußformel vorwiegend in Chat, SMS und E-Mail
 das Vincent-Lübeck-Gymnasium in Stade
 den Flughafen von Villa Gesell in Argentinien, BA (Int. Airport-Code)
 den Verband Luzerner Gemeinden
 die ehem. Vereinigte Lausitzer Glaswerke AG in Weißwasser/Oberlausitz
 die Verkehrsgemeinschaft Landkreis Gotha
 die Verkehrsgesellschaft Landkreis Gifhorn
 die Verkehrsgesellschaft Landkreis Gotha
 Vueling, eine spanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Vulgo

VLG